Лаурсен — фамилия. Известные носители:
 Лаурсен, Йенс Петер (1888—1967) — датский гимнаст, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1912 в командном первенстве по шведской системе.
 Лаурсен, Кай (1924—1996) — датский скрипач.
 Лаурсен, Николай (род. 1998) — датский футболист.
 Лаурсен, Мартин (род. 1977) — датский футболист, защитник.
 Лаурсен, Ульрик (род. 1976) — датский футболист, защитник.
 Лаурсен, Хелена Блак (род. 1963) — датская кёрлингистка, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 1998.
 Лаурсен, Якоб (род. 1971) — датский футболист, защитник.
 Лаурсен, Якоб Барретт (род. 1994) — датский футболист, защитник.